Kaceřov est un toponyme qui peut désigner :

Kaceřov, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Kaceřov, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie